Санаровка   () — село в Усть-Канском районе Республики Алтай России. Входит в состав Талицкого сельского поселения.

История

География 
Расположено в  горно-степной зоне западной части Республики Алтай и находится у рек Волонкова и Талица.

Уличная сеть состоит из двух географических объектов: Горный пер. и ул. Волонковская.

Абсолютная высота 785 метров выше уровня моря.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 76% от общей численности населения в 142 жителя

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство. Животноводство.

Транспорт 
Конечный пункт автодороги регионального значения «Усть-Кумир — Санаровка» (идентификационный номер 84К-113) протяженностью 8,7 км. (Постановление Правительства Республики Алтай от 12.04.2018 N 107 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»).

Просёлочные дороги.

Примечания 

Населённые пункты Усть-Канского района